Jasmin Samardžić – ex calciatore croato
 Lazar Samardžić – calciatore tedesco
 Ljubiša Samardžić – attore e regista serbo
 Matea Samardžić – ex nuotatrice croata
 Slobodan Samardžić – politico serbo
 Spasoje Samardžić – ex calciatore jugoslavo